Organizações da sociedade civil
Orquestra de Sopros de Coimbra
Cônegos Regulares da Ordem da Santa Cruz
Ordem das Clarissas
OSC Bremerhaven - agremiação esportiva alemã

Desambiguações de siglas